Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 880.
 Interstate 880 en Californie 
 Interstate 880 en Iowa

Voir aussi